Ревизо́р (от думата  – преразглеждащ; ср.  – преразглеждане) може да се отнася за:
 ревизор (държавен одитор) – физическо лице, извършващо (в качеството си на длъжностно лице) държавен одит (преглед на книжа и проверка с оценка на институция или друго длъжностно лице)
 „Ревизор“ – комедия от руския писател Николай Гогол
 Ревизор – филм на Никита Михалков (1996)